Jméno a příjmení Jan Jeřábek má více nositelů:

 Jan Jeřábek (fotbalista) – český fotbalista (* 1984)
 Jan Jeřábek (psychoterapeut) – český grafolog (* 1962)
 Jan Jeřábek (pilot) – stihač 313. stíhací perutě RAF (1919–1942)
 Jan Jeřábek (politik) – politik (1831–1894)
 Jan Jeřábek (starosta) 
 Jan Jeřábek z Mořkova – český šlechtic (???–1603)